Уи́ллис, изредка передаётся как Ви́ллис () — английская фамилия и имя.

Фамилия 
Уиллис — 2402-я по распространённости фамилия в мире, её носят около  человек, в том числе ок.  человек в США, ок.  человек в Англии и ок.  человек в Австралии.

 А 
  (род. 1955) — американский певец и гитарист.
  (род. 1978) — американская актриса телевидения.
  (1843—1897) — представитель Кентукки в Палате представителей США (1877—1887), посол США на Гавайях (1893—1897).

 Б 
  (1857—1949) — американский инженер-геолог и сейсмолог.
  (1923—2015) — американская художница и графический дизайнер, дизайнер «Добро пожаловать в сказочный Лас-Вегас».
  (1921—2007) — американский игрок в американский футбол.
  (1949—2019) — английский игрок в крикет.
 Уиллис, Брюс (род. 1955) — американский актёр, продюсер и певец, отец актрисы Румер Уиллис.

 В 
  (1876—1947) — американский бейсболист.
  (род. 1951) — американский певец, сочинитель песен, сооснователь группы Village People.

 Г 
  — несколько человек.
 :
  (1821—1901) — английский органист и , основатель фирмы Henry Willis & Sons.
 Уиллис, Гордон (1931—2014) — американский кинооператор.
  (род. 1957) — американский басист и композитор, сооснователь группы Tribal Tech.

 Д 
 Уиллис, Даррал (род. 1996) — американский баскетболист.
 :
  (род. 1948) — американская художница, фотограф, историк фотографии, писательница и преподавательница.
  (род. 1982) — канадская писательница.
 Уиллис, Дейв (род. 1970) — американский актёр озвучивания, сценарист, продюсер и музыкант.
 :
  (1923—2003) — австралийский адмирал,  (1979—1982).
  (1928—2014) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 :
  (1868—1958) — английский ботаник.
 Уиллис, Джон Норт (1873—1935) — американский предприниматель, один из пионеров автомобилестроения, государственный деятель.
  (1793—1877) — британский судья, занимавший высокие должности в верховных судах Верхней Канады, Британской Гвианы и Австралии.
 :
  (1590—1645) —  Коннектикута в 1642—1643 гг.
  (1823—1900) — британский генерал.
  (род. 1941) — австралийская бегунья, абсолютная чемпионка в беге на 800 м с 3 марта 1962 по 20 октября 1964.
  (род. 1982) — американский бейсболист.
 :
  (род. 1979) — американский веб-мультипликатор.

 К 
 Уиллис, Кари (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Уиллис, Кевин (род. 1962) — американский баскетболист.
  (род. 1968) — американская певица и автор песен.
 Уиллис, Конни (род. 1945) — американская писательница-фантаст.
 Уиллис, Крис (род. 1969) — американский певец, автор песен и звукозаписывающий продюсер.
 :
  (род. 1949) — американский историк архитектуры; основатель, директор и куратор .
 :
  (род. 1971) — американская актриса кино и телевидения.

 Л 
 :
  (1942—2019) — американский джаз-пианист и композитор.
  (1890—1952) — американский киноактёр.
 Уиллис, Лиза (род. 1984) — американская баскетболистка.

 М 
 Уиллис, Малик (род. 1999) — игрок в американский футбол.
  — несколько человек.
  (род. 1990) — британский теннисист.
  (род. 1946) — американская писательница.
 :
  (род. 1983) — английский певец (группа Busted) и сочинитель песен, телеведущий, актёр кино и телевидения.

 Н 
 Уиллис, Натаниэль Паркер (1806—1867) — американский писатель, поэт и редактор.
 Уиллис, Ник (род. 1983) — новозеландский бегун, двукратный призёр Олимпийских игр.

 О 
  (1917—2004) — канадский актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

 П 
  (род. 1985) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1960) — британский музыкант, ведущий гитарист группы Def Leppard в 1977—1982 гг.
 :
  (род. 1945) — британский социолог, антрополог, преподаватель, профессор.

 Р 
  (род. 1938) — австралийский политик: министр труда и промышленных взаимоотношений (1983—1988), министр транспорта и коммуникаций (1988—1990),  (1990—1993),  (1991 и 1993—1996), вице-президент исполнительного совета (1992—1993).
 :
  (род. 1989) — американский баскетболист.
 :
  (1819—1900) — американский композитор.
 :
 Уиллис, Роберт (1800—1875) — английский академик, инженер-машиностроитель и писатель по теме архитектуры.
 Уиллис, Румер (род. 1988) — американская актриса и певица, дочь Брюса Уиллиса.

 С 
 :
 Уиллис, Сара (род. 1969) — британская валторнистка.

 Т 
 :
 Уиллис, Томас (1621—1675) — английский учёный-медик, сооснователь Лондонского королевского общества.

 У 
 :
  (1837—1894) — британский врач.
 Уиллис, Уильям (1893—1968) — американский путешественник-моряк и писатель.
  (1916—2000) — американский папиролог.
 :
 Уиллис, Уолтер Брюс (род. 1955) — американский актёр, продюсер и певец, более известен как Брюс Уиллис.
 Уиллис, Уэсли (1963—2003) — американский певец, сочинитель песен и художник.

 Ф 
  (род. 1941) — британский политик, барон.
  (1899—1983) — американская женщина-посол:  (1953—1957),  (1957—1961) и  (1961—1964). Третья женщина в  и первая женщина, сделавшая карьеру в этом ведомстве.
 :
  (1871—1928) — губернатор Огайо (1915—1917), сенатор от Огайо (1921—1928).
 :
  (1718—1807) — личный врач Георга III.

 Ч 
 Уиллис, Чак (1926—1958) — американский певец и сочинитель песен.

 Э 
 :
  (1870—1961) — британский генерал,  в 1929—1934 гг.
  (1914—1992) — британский барон, драматург, писатель, сценарист, национальный секретарь  в 1941—1946 гг.
  (1893—1963) — американский художник-декоратор.
  (1904—1972) — американский политик.
 :
  (род. 1961) — американская поэтесса и литературный критик.
 Уиллис, Эллен (1941—2006) — американская политическая левая эссеистка, журналистка, активистка, феминистка и музыкальный критик.
  (род. 1947) — американская сочинительница песен, художница, , писательница и коллекционер.
 Уиллис, Эмили (род. 1998) — американская порноактриса.
 Уиллис, Энтони (род. 1960) — британский боксёр.
  (1922—1999) — австралийский политик, Премьер Нового Южного Уэльса в январе—мае 1976 г.
  (1896—1967) — канадский политик, лидер  в 1936—1954 гг.; лейтенант-губернатор Манитобы в 1960—1965 гг.

 Составные фамилии 
 

 Вымышленные персонажи 
  — вымышленная семья из австралийского телесериала «Соседи». В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Имя 
 Основная статья — .
 Гувер, Уиллис (1856—1936) — лидер чилийских пятидесятников.
 Кэрриер, Уиллис (1886—1950) — американский инженер, изобретатель кондиционера воздуха.

 Второе имя 
  (1803—1867) — американская социалистка, жена принца , правнучатая племянница Джорджа Вашингтона, родственница Мериуэзера Льюиса.
 Грейнджер, Уолтер Уиллис (1872—1941) — американский палеонтолог.
  (1833—1910) — английский академик и антиквар.
  (1838—1893) — американский госслужащий, поэт, газетный издатель и политик. Первый чернокожий в Палате представителей США.

 Топонимы 
Города США
  — в Канзасе.
  — в Техасе.

Острова
 Уиллис — остров Квинсленда (Австралия).
  — малая островная группа к западу от острова Южная Георгия.

 Здания 
Великобритания
  — небоскрёб в Лондоне.
  — офисное здание в Ипсуиче.

Прочие страны
 Уиллис-тауэр — небоскрёб в Чикаго (США).

 Компании 
  — транснациональная компания, специализирующаяся на управлении рисками, страховании, перестраховании и .
  — транснациональная компания, специализирующаяся на управлении рисками, страховании и консультационных услугах.
 Willys-Overland — американская автомобилестроительная компания, выпускавшая легковые автомобили и грузовики под марками Willys, Overland и Jeep с 1908 по 1963 гг.
 Willys MB — армейский автомобиль, выпускавшийся с 1940 по 1945 гг.
 Henry Willis & Sons — британская компания по  (1845 — )
  — английская судовладельческая компания (1830—1899), владелица «Катти Сарк».

 Корабли ВМФ США 
  — эскортный миноносец, служивший с 1943 по 1946 гг.
  — эскортный миноносец, служивший с 1957 по 1972 гг.

 См. также 
 Уиллс
 Уилли
  — гора на острове Ява (Индонезия)
 Уиллисвилл
 Уиллистон

 Примечания 

 Ссылки 
 Willis History, Family Crest & Coats of Arms на сайте houseofnames.com
 Willis Family History на сайте ancestry.com
 Willis Surname на сайте surnameanalysis.com